Le  est le nom de plusieurs unités militaires :

Allemagne
  d'infanterie (Reichswehr)
  aéroporté

Australie

États-Unis

Armée révolutionnaire

Armée de l'Union 

 
 
 
 

  d'infanterie du Vermont

France 
  d'artillerie
  de chasseurs à cheval
  de dragons
  du génie
  d'infanterie
  d'infanterie coloniale
  d’infanterie légère
  d'infanterie territoriale
  de tirailleurs de la Garde impériale
  de tirailleurs sénégalais
  de tirailleurs tunisiens
  de voltigeurs de la Garde impériale

Italie

Royaume-Uni 
 16th The Queen's Lancers

Armée britannique des Indes 
  Punjab

Royaume de Prusse 
  d'infanterie « baron de Sparr » ( d'infanterie westphalien)
  de dragons ( régiment de dragons hanovrien)
  d'uhlans « Hennigs von Treffenfeld » (régiment d'uhlans vieux-margravien)

Union soviétique 

  d'aviation de chasse de la Garde

Homonymie d'unités militaires